La giara – novella di Luigi Pirandello del 1909 e titolo di una raccolta del 1927
 La giara – una commedia di Luigi Pirandello del 1916, tratta dalla novella omonima
 La giara – episodio del film Questa è la vita del 1954, adattamento della novella di Pirandello
 La giara – episodio del film Kaos del 1984, adattamento della novella di Pirandello
 La giara – film del 1994 di Ebrahim Foruzesh
 La giara – conformazione geografica ad altipiano di tipo basaltico diffusa in Sardegna

Pagine correlate 
Giara